Ophioneurus  — род паразитических наездников семейства Trichogrammatidae надсемейства Chalcidoidea отряда Перепончатокрылые насекомые.
Паразитируют на яйцах жуков-трубковёртов (Attelabidae). Усики с 5-члениковой удлиненной булавой. 9 видов.

Примечания

Литература 
 Никольская М. Н. Хальциды фауны СССР (Chalcidoidea). М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1952. Вып. 44. 576 с. В надзаг.: Определители по фауне СССР, изд. Зоол. ин-том АН СССР.

Ссылки 
 Ophioneurus на сайте BioLib 
 Universal Chalicidoid Database 
Трихограмматиды
Роды перепончатокрылых